Иван Рахманинов: Рахманинов, Иван Герасимович (1753—1807) — русский издатель, переводчик, просветитель.
 Рахманинов, Иван Иванович (1826—1897) — русский математик и механик.